La Matamata (Chelus fimbriata ou Chelus fimbriatus), un des deux représentants du genre Chelus, est une espèce de tortues, de la famille des Chelidae.

C'est une tortue d'eau douce à l'aspect original par rapport aux autres espèces de son ordre, ce qui a suscité la curiosité de nombreux scientifiques. Elle se répartit globalement en Amérique du Sud, notamment dans le bassin amazonien, alors que sa proche cousine, Chelus orinocensis, fréquente les bassins de l'Orénoque et du Río Negro.

Description

Morphologie 

On doit la première description de la Matamata à Barrère en 1741. Il la décrit en latin en ces termes :

On peut traduire celle-ci par « grande tortue terrestre aux écailles épineuses et striées ». Ici, c'est la carapace de la matamata qui a d'abord frappé Barrère. Mais c'est la morphologie tout entière de l'animal qui frappe un œil non averti. En effet, il paraît difficile de confondre la matamata avec une autre tortue tellement elle présente des caractéristiques inédites :
 sa taille peut aller jusqu'à  à l'âge adulte, ce qui est plutôt grand pour une tortue d'eau douce ;
 son poids est d'environ  à l'âge adulte ;
 sa queue est également plutôt longue pour une tortue d'eau douce ;
 sa carapace est composée de trois rangées de plaques bosselées par une multitude de pyramidions ; elle est dentelée, ce qui la démarque également des autres tortues ; les stries de croissance sont très marquées et permettent de déterminer l'âge du spécimen ; dans le bassin amazonien, la dossière est rectangulaire alors que dans le bassin de l'Orénoque, elle est plutôt ovale ;
 sa tête est plate et triangulaire, couverte d'excroissances ; son museau est long et mince et est terminé par une petite trompe où se trouvent les narines ;
 ses yeux sont petits, situés près de son museau et se reflètent dans la nuit comme chez de nombreux autres reptiles ; ses capacités visuelles ne sont pas très élevées ;
 sa bouche est très large et munie de deux barbillons (filaments que l'on trouve de chaque côté de celle-ci) ;
 son cou est très long, il lui sert à atteindre la surface pour respirer quand elle est sous l'eau ;
 ses pattes sont courtes, extensibles, munies de petites griffes et adaptées pour un habitat boueux.

Les femelles sont un peu plus grandes et ont un cou plus long. Néanmoins, il est difficile de différencier un mâle d'une femelle car le dimorphisme sexuel n'est pas très marqué.

Des variations sont surtout observables entre les différentes régions où se répartit la matamata. Celles-ci se situent surtout au niveau de la taille moyenne et de la pigmentation.

Couleurs 

La chair de l'animal varie entre un brun très sombre et un gris foncé. La couleur de sa carapace varie entre la couleur café et un gris très foncé. Quant à son plastron, il varie du blanchâtre (bassin amazonien) au rouge foncé (bassin de l'Orénoque).

Les jeunes sont généralement plus colorés que les adultes. Ils sont aussi plus clairs. Leurs ponts, leurs plastrons et le bord interne de leurs marginales sont roses et cerclés par des bandes sombres. Le bord externe de chaque marginale est, pour sa part, orangé. Sur le dessus de leur tête, plus claire que celle des adultes, on peut observer trois bandes sombres. Sur leur cou, il y a aussi trois bandes de couleur, cette fois-ci rougeâtres.

Camouflage 
Ces attributs particuliers permettent à la matamata de se fondre dans le milieu où elle vit. La couleur et la forme de sa carapace la font ressembler à un tas de feuilles mortes, voire à du bois mort. Or, ces résidus ne sont pas rares dans la région amazonienne.

Des scientifiques ont également remarqué que la tête de la matamata ressemblait, à cause de ses excroissances entre autres, aux feuilles du moucou-moucou, une plante aquatique indigène (aracée envahissante mesurant de ).

De plus, des algues colonisent son dos et accentuent sa capacité de camouflage. En effet, la matamata  sous l'eau peut aussi se confondre avec un rocher lorsqu'elle est immobile. Ce camouflage a une part importante dans la faculté de l'animal à attraper ses proies, il est donc un avantage de survie fort qui peut expliquer l'évolution originale de cet animal par rapport aux autres tortues. Cela pourrait également expliquer comment la matamata a traversé les âges.

Éthologie

Comportement général 
La Matamata est un animal qui bouge peu, capable de rester immobile de nombreuses heures. Elle s'aventure sur les berges le plus souvent uniquement dans le but de pondre.

Sinon, elle reste en eaux peu profondes d'où elle pourra aisément respirer à l'aide de son cou extensible qui lui permet d'atteindre l'air. Elle flotte rarement en surface, préférant rester au fond de l'eau.

C'est une espèce plutôt docile. Elle n'est pas encline à mordre et n'en est d'ailleurs pas capable (son bec est beaucoup moins développé que celui des autres tortues).

Enfin, la matamata est un animal extrêmement photosensible. De ce fait, elle reste plutôt un animal crépusculaire.

Chasse et alimentation 
La matamata a un régime alimentaire carnivore. Elle se nourrit d'alevins et de têtards, voire d'amphibiens ou de poissons quand elle est adulte. Sur l'île de Trinidad, Kearney a pu également observer des spécimens, en 1972, mangeant des crustacés d'eau douce et de petits mammifères nageant dans l'eau. La Matamata pourrait même parfois manger de petits oiseaux.

C'est une tortue de fond de marécage qui chasse à l'affût, grâce notamment à son camouflage. Elle peut retenir sa respiration de longues heures, ce qui augmente encore sa dangerosité pour ses proies. Le procédé de capture est le suivant : la matamata aspire ses proies en ouvrant une très large bouche et avec l'aide d'un fort mouvement de sa gorge. La manœuvre prend environ un cinquantième de seconde. Ensuite, elle rejette lentement l'eau avalée, ce qui asphyxie les proies attrapées. En revanche, n'ayant pas le bec des autres tortues, elle ne mâche pas ses proies.

Elle utiliserait également des replis de peau sensoriels qui l'aideraient à détecter ses proies, bien que cela prête parfois à controverse dans le milieu scientifique. Un test a été pratiqué pour savoir ce qu'il en était : dans un premier temps, on a bandé les yeux d'une matamata qui est ensuite parvenue à se nourrir. Dans un second temps, on a coupé les excroissances qui formaient les replis dits sensoriels d'un autre animal. Celui-ci n'est pas parvenu à attraper de proies malgré le fait qu'il possédait toutes ses capacités visuelles. Néanmoins, une stimulation humaine par contact de ces replis ne provoqua que des mouvements de un millimètre sur le premier cobaye. Les scientifiques en ont déduit que la tortue faisait la différence entre un mouvement de proie et un simple contact. Une autre théorie dit que la Matamata possède deux grands « tympans » sur les deux côtés de la tête capables de détecter les vibrations et ainsi, faire une sorte de triangulation pour savoir où est la proie.

On a pu observer certaines matamatas (en captivité) qui acculaient d'abord leurs proies dans un espace confiné pour ensuite les aspirer. En réalité, l'animal apprend les meilleurs moyens de capturer leurs proies selon l'environnement où il vit. Il s'adapte en permanence aux conditions de son milieu.

Reproduction 
Les parades nuptiales sont difficilement observables, mais certains scientifiques parvinrent à relever le comportement suivant : le mâle chevauche la femelle, sa tête s'étend vers elle. Il ouvre et ferme la bouche. Ses pattes se détendent et lui permettent des mouvements plus rapides que d'ordinaire et aussi de passer sur la femelle un peu plus grosse que lui.

Les œufs sont pondus sur la berge par groupe variant en moyenne de douze à vingt-huit. Ceux-ci ont une coquille dure mesurant entre trente-cinq et quarante millimètres de diamètre. Il y a plusieurs pontes par an, principalement entre novembre et décembre. L'incubation des œufs est en moyenne de deux cents jours, pour une température d'environ vingt-huit degrés Celsius (observation faite en couveuse), ce qui cadre avec les températures automnales sud-américaines.

C'est vers l'âge de cinq ans que la Matamata devient sexuellement mature. Aucune forme d'attitude maternelle n'a pu être observée chez les mères matamatas. L'espérance de vie d'une matamata tourne autour de dix ans et demi, bien que, en captivité, on l'ait vu atteindre des âges bien plus avancés (jusqu'à 15 ans).

En état de captivité 
La Matamata est une espèce très appréciée et recherchée par les zoos du monde entier pour de multiples raisons dont notamment : 
 son aspect original ;
 son mode de vie plus sédentaire que la majorité des autres tortues, qui lui permet de vivre dans de petits enclos.

C'est une espèce qui demande beaucoup de soins et d'attention: elle doit vivre dans un espace relativement large mais pas nécessairement dans des eaux très profondes. Les conditions majoritairement choisies par les zoos sont une profondeur suffisante pour qu'elle s'immerge totalement en pouvant toujours sortir la tête de l'eau pour respirer. Du fait de ses conditions de vie à l'état sauvage, elle reste néanmoins dans les zones où elle se sent en sécurité. Rondins de bois, rochers et autres aménagements similaires sont inutiles aux matamatas. En revanche, en cas de ponte, un lieu est impérativement mis en place.

Elles sont en général nourries avec des vairons. Parfois, elles sont nourries avec des poissons rouges, mais certains spécimens en captivité qui n'étaient nourris que de cet aliment ont rencontré des problèmes de nutrition. Les zoos vérifient en général la qualité de l'alimentation des futures proies et leur état de santé, étant donné que la matamata est une espèce à laquelle il faut faire extrêmement attention, du fait de sa rareté.

En effet, du fait de l'attrait qu'elle représente, cette espèce préoccupe beaucoup d'amoureux de la nature dans le monde qui veulent la protéger des vendeurs d'animaux et collectionneurs privés peu aptes à élever un animal si particulier.

Distribution et habitat

Distribution géographique 

La matamata est une tortue endémique d'Amérique du Sud. Elle se rencontre dans le bassin amazonien :
 en Guyane
 au Suriname
 au Guyana
 dans le nord de la Bolivie dans les départements de Beni, de Pando et de Santa Cruz
 au Brésil dans les États d'Amapá, d'Amazonas, de Goiás, du Mato Grosso, du Pará, du Rondônia, du Roraima et du Tocantins 
 dans l'est de la Colombie dans les départements d'Amazonas, d'Arauca, de Caquetá, de Casanare, de Guainía, de Meta, de Putumayo, de Vaupés et de Vichada
 dans l'est du Pérou dans les régions de Loreto et d'Ucayali
 dans l'est de l'Équateur
 au Venezuela dans les États d'Amazonas, d'Anzoátegui, d'Apure, de Barinas, de Bolívar, de Cojedes, de Delta Amacuro, de Guárico, de Monagas, de Sucre et de Zulia
 sur l'île de Trinidad.
Elle a également été introduite en Floride à Pembroke Park en 1966 mais n'aurait pas réussi à s'adapter malgré des rumeurs persistantes dans la région.

Habitat 
La Matamata est une tortue d'eau douce, vivant en partie dans les eaux tièdes et en partie sur les berges des différents milieux où on a pu l'observer à l'état sauvage :
 lacs ;
 rivières ;
 eaux stagnantes (marécages, zones boueuses...) ;
 canaux d'évacuation des eaux de pluie.
Elle tolère les remontées d'eau salée dans le fleuve à cause des marées, même si elle préfère éviter de s'aventurer dans les estuaires.

Taxinomie

Étymologie 
Le nom binomial de la Matamata est . Ce nom scientifique peut se traduire par « tortue dentelée ».

Au Suriname et dans une partie de la Guyane française, dans la langue sranan, elle est appelée Raparapa, ce fut le premier nom utilisé, par Barrère en 1741 dans sa description. Il fut repris dans le nom binomial par Gray.

Son nom courant en français, Matamata, vient vraisemblablement des langues amérindiennes tupi guarani (Matamatá), bien que l'on puisse penser aussi que ce soit une déformation du verbe espagnol matar (« tuer ») et qui donne la traduction du nom suivante : « Tue, tue ».

Au Venezuela, on la connaît aussi sous le nom de «  », soit, « la moche » en français.

En anglais, seul l'orthographe varie, on peut le trouver écrit Mata-mata ou encore Mata mata.

En allemand, elle s'appelle «  », littéralement « tortue à franges ».

Classification classique 

La  est l'une des deux tortue du genre Chelus (pas de fossile ne correspondant pas à cette espèce dans ce genre).
Au fil du temps, la Matamata a été décrite sous de très diverses dénominations scientifiques, parmi lesquelles on trouve notamment les suivantes :

 Testudo fimbriata vient du philologue allemand Schneider qui a étudié l'animal en 1783 ;
 Testudo fimbria vient de Gmelin en 1789 ;
 Testudo matamata vient de Bruguière en 1792 ;
 Testudo bi-spinosa vient de Daudin en 1802, littéralement par « tortue à deux épines » ;
 Testudo rapara, Testudo raparara et Testudo raxarara viennent de Gray respectivement en 1831, 1844 et 1855 ;
 Chelys fimbriata vient de Günther et Boulenger respectivement en 1882 et 1889 ;
 Chelus fimbriatus est utilisé pour la première fois par Mertens en 1934 ;
 Chelus fimbriata reprend l'orthographe de Schneider et est utilisé par Iverson en 1992 ;
 Chelus fimbriatus est finalement utilisé par Gorzula et Señaris en 1999.

Classification phylogénétique 

La classification phylogénétique présentée ici est la simplification de celle présentée par A. Georges, J. Birrell, K. M. Saint, W. McCord und S. C. Donnellan fondée sur l'analyse génétique.

Menaces et protection 

La Matamata n'est pas très en proie à la prédation animale. En effet, comme toute tortue, en cas de menace d'un quelconque prédateur, elle se replie dans sa carapace. De plus, son aspect ne lui donne pas l'air comestible, bien qu'elle le soit. Elle n'a, de ce fait, pas vraiment de prédateur naturel.

L'Homme, quant à lui, n'est pas traditionnellement un prédateur de cet animal. En effet, les Amérindiens ne la consomment pas, à cause, une fois encore, de son aspect rébarbatif, mais aussi de l'odeur nauséabonde qu'elle dégage. Mais, du fait de sa popularité, cette tortue est ramassée en masse pour des collectionneurs peu scrupuleux. Cela a pour effet la raréfaction de la Matamata dans certaines zones. Sa capture est donc devenue illégale en Guyane française. En revanche, au niveau international, aucun règlement particulier ne régit sa capture. Néanmoins, peu de particuliers possèdent des matamatas étant donné la relative difficulté des soins à leur apporter.
La découverte, en 2020, de l'existence de, non pas une, mais en fait deux espèces de Matamata (Chelus fimbriata et Chelus orinocensis) amène à réévaluer le statut de conservation de ces tortues : en raison de cette scission en deux espèces, la taille de la population de chaque espèce est en réalité plus petite que prévu.

Matamata dans la culture 

 L'Azerbaïdjan a édité un timbre postal à l'effigie de la Matamata en 1995.
 Durant le  et la première moitié du , les récits et les représentations ont montré une image pittoresque de cette espèce. Un premier exemplaire vivant a été présenté aux visiteurs de la Ménagerie du jardin des plantes de Paris en 1867.
 La Matamata a probablement servi d'inspiration au kaijû Kamēba (カメーバ) apparu pour la première fois dans le film de monstres japonais de 1970, Space Amoeba (Gezora, Ganime, Kameba: Kessen! Nankai no daikaijû) d'Ishirô Honda. On a pu également voir le monstre dans le film japonais de 2003, Godzilla, Mothra, Mechagodzilla: Tokyo S.O.S.  (Gojira tai Mosura tai Mekagojira: Tôkyô S.O.S.) de Masaaki Tezuka et dans le jeu vidéo Godzilla 3.
 Après l'émission de décrets, en vertu de la convention de Carthagène de 1983, l'exploitation pétrolière au large des côtes de la Guyane française est interdite pour raisons écologiques (protection des cétacés et des tortues). Seule la compagnie Hardman Resources a eu un permis pour exploiter un gisement potentiel. Le nom de ce projet d'exploitation est projet Matamata en clin d’œil à l'espèce protégée.
 La tortue Matamata de Sandomir est une des Satrape du Collège de 'Pataphysique.
 Boumata est un Pokémon inspiré de la Matamata.

Publications originales 
 Schneider, 1783 : Allgemeine Naturgeschichte der Schildkröten, nebst einem Systematischen Verseichnisse der einzelnen Arten. Müller, Leipzig,  (texte intégral).
 Duméril, 1806 : Zoologie analytique, ou méthode naturelle de classification des animaux, rendue plus facile à l'aide de tableaux synoptiques. Paris, Allais,  (texte intégral).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
De nombreux médias traitent exclusivement ou en partie de la matamata, en voici une liste non exhaustive (ceux cités ci-dessus y sont reportés) :
 Livres :
   
  
  
  
  
  
  
  Allgemeine Naturgeschichte der Schilkröten (littéralement Histoire naturelle générale des tortues) de Johann Gottlob Schneider, 1783, description de la matamata

 Articles :
  Aquarium und Terrarium, , article Ein komisches Tier: die Matamata de H. Wermuth 
  Quarterly Journal of the Florida Academy of Sciences, 1996, article The exotic herpetofauna of southeast Florida de W. King et T. Krakauer
  International Turtle and Tortoise Society Journal, 1967 (), article Mata Mata de P. Hausmann
  International Turtle and Tortoise Society Journal, 1968, article The unbelievable fringed turtle de P. Hartline
  International Turtle and Tortoise Society Journal, 1971, article The indefatigable vacuum cleaners (littéralement Les infatigables aspirateurs) de M. Reeves
  Tortuga Gazette,  (), article Matamata, Chelus fimbriatus de William H. Espenshade III
  Herpetologica, 1989 (), article Foraging behavior of matamata turtles: the effects of prey density and the presence of a conspecific de  D.R. Formanowicz Jr., E.D. Brodie Jr.et S. C. Wise
  Aquarium Magazine, 1990 (), article Matamata de P. Paillard
  Journal of Herpetology, 1991 (), article Further observations of Matamata prey herding de W.F. Holmstrom
  Reptile & Amphibian Magazine, septembre/octobre, 1992, pages 34–39, article The Matamata de David T. Kirkpatrick
  Tropical Fish Hobbyist, , article The matamata and more... de R.D. Bartlett
  The Vivarium, 1999 (), article Too Bizarre! South America’s Matamata Turtle de A. Montoya
  Reptilia, 2001 (), article Cuidados en cautividad de la matamata de D. Fogel
  Journal Of Experimental Biology, 2002 (), article Feeding patterns of Chelus fimbriatus (Pleurodia: Chelidae) de P. Lemell

 Bande dessinée :
  Journal de Spirou, , 1964, article Matamata de René Hausman

 Film documentaire :
  L'Univers des prédateurs (Built for the Kill en version originale), série documentaire produite par Allison Bean pour la National Geographic Channel, épisode Ambush résumé
  Ushuaïa Nature de Nicolas Hulot, épisode 38, Les Derniers hommes libres (Amazonie, 2008)

Articles connexes 

 Tortues, tortues marines
 Biodiversité, conservation de la nature

Liens externes 
 
   sur la phylogénétique
  Où observer une matamata en captivité dans le monde ?
  Photo de squelette de matamata (cou et tête)
  Photo d'une matamata fondue dans son milieu (site éducatif japonais)

Références externes
 Genre Chelus  :
 
 
 
 
 
 
 Espèce Chelus fimbriata :
 
 
 
 
 

Tortue (nom vernaculaire)
Chelinae